Фильфиля () — многозначное арабское слово, основное значение — «стручок перца». Однокоренное слово — фалафель.
 Фильфла — необитаемый остров рядом с Мальтой.
 Фильфиля — коммуна в провинции Скикда (Алжир).
 Фильфиль — город в Эритреи.

См. также 
 Перцево